Muntanyes:
 Cap de la Baga (Gisclareny): muntanya situada al municipi de Gisclareny (Berguedà)
 Cap de la Baga (Perafita): muntanya situada al municipi de Perafita.
 Cap de la Baga (la Vall de Bianya): muntanya situada al municipi de la Vall de Bianya (Garrotxa)